Mimbres puede también referirse a: 

 La cultura americana llamada Mogollón.
 El nombre común de la planta Salix alba.